Teodoric I de Tolosa, rei visigot de Tolosa del 418 al 451
 Teodoric I d'Austràsia (vers 485 -533), rei merovingi d'Austràsia (511 - 533)
 Teodoric I d'Australàsia, rei dels ostrogots
 Teodoric I d'Autun, comte d'Autun i de Mâcon